Die Nord/LB Open 2010 waren ein Tennisturnier, das vom 29. Juni bis 4. Juli 2010 in Braunschweig stattfand. Es war die 17. Ausgabe des Turniers und Teil der ATP Challenger Tour 2010 sowie der Head German Masters Series 2010. Gespielt wurde im Freien auf Sand.

Die Einzelkonkurrenz gewann der an Position acht gesetzte Michail Kukuschkin, der im Finale den an Position fünf gesetzten Marcos Daniel durch dessen Aufgabe im dritten Satz besiegte. Es war der 5. Challenger-Titel seiner Karriere. Vorjahressieger Óscar Hernández trat in diesem Jahr nicht zur Titelverteidigung an.
Im Doppel konnten sich die an Position vier gesetzten Leonardo Tavares und Simone Vagnozzi im Finale gegen die ungesetzten Igor Kunizyn und Juri Schtschukin durchsetzen. Es war ihr erster uns bislang einziger gemeinsamer Turniererfolg. Für Tavares war es der dritte Challenger-Doppeltitel der Saison und vierte insgesamt, für Vagnozzi bereits der neunte seiner Karriere und der zweite der Saison. Die Sieger des letzten Jahres, Johan Brunström und Jean-Julien Rojer, traten nicht mehr zusammen an. Brunström schied mit seinem neuen Partner Mischa Zverev bereits in der ersten Runde aus.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Im Vorfeld gab es eine verletzungsbedingte Absage. Der topgesetzte Pablo Cuevas konnte aufgrund einer Rückenverletzung nicht antreten. Für ihn rückte – an Position neun gesetzt – Marsel İlhan ins Hauptfeld.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF-Datei; 38 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF-Datei; 34 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF-Datei; 35 kB)

ATP Challenger Tour 2010
Tennisturnier in Braunschweig